Zamba bezeichnet:
 einen argentinischen Tanz, siehe Zamba (Tanz)
 eine ehemalige Marke des Automobilunternehmens Ergodiseño
 einen US-amerikanischen Abenteuerfilm, siehe Zamba, der Schrecken des Urwalds (1949)

Zamba ist der Name:
 eines Löwen, der in Filmen auftrat, auch bekannt als Leo, der Löwe

Zamba ist der Nachname von
 Ermelinda Zamba (* 1981), mosambikanische Schwimmerin
 Frieda Zamba (* 1965), US-amerikanischer Surfer
 GNL Zamba (* 1986), ugandischer Rapper